Јанкулешти има више значења:

 Јанкулешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Јанкулешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Јанкулешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији